

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean-Jacques Duréault, (1824-1890 ), homme politique français ;
 Pierre Duréault, (1789-1868), homme politique français ;

Homonymie de patronyme